A Temporada de World Series by Renault de 2013 foi a nona da história da categoria. Teve início no dia 6 de abril em Monza e seu encerramento foi em Barcelona, no dia 20 de outubro.

Robin Frijns, piloto holandês da equipe Fortec Motorsports, foi o campeão da temporada, com apenas quatro pontos de vantagem sobre o francês Jules Bianchi (Tech 1 Racing). Frijns tornou-se ainda o primeiro piloto vindo da Fórmula Renault 3.5 Series a sagrar-se campeão desde Robert Kubica, em 2005.

Equipes e pilotos participantes

Provas

Classificação

Pilotos

Equipes

Temporadas de World Series by Renault
World Series